Arco trionfale – costruzione monumentale a forma di arco
 Arco trionfale – elemento architettonico presente nelle chiese
 Arco trionfale – serie di xilografie dell'incisore Albrecht Dürer

Pagine correlate 

 Arco di trionfo